URSS steht für:
 den ICAO-Flughafencode für den Flughafen Sotschi
 eine alternative Schreibweise für UdSSR
 zum Beispiel für , , , ,  oder 
 in der Sowjetunion war URSS bis zum Zweiten Weltkrieg die bevorzugte Abkürzung des Landesnamens in lateinischer Schrift; dann wurde sie durch USSR ersetzt

 Editorial URSS, einen russischen wissenschaftlichen Verlag
 Amicii URSS, eine rumänische Vereinigung für die Freundschaft mit der Sowjetunion

Abkürzung